Mecistops — род пресмыкающихся семейства настоящих крокодилов.

Систематика

Классификация 
Род включает 2 вида:
 
 
Хотя первоначально африканский узкорылый крокодил (включая M. leptorhynchus) был описан в составе рода Crocodylus, дальнейшие исследования ДНК и морфологии показали, что M. cataphractus и M. leptorhynchus являются двумя самостоятельными видами, базальными по отношению к Crocodylus. Согласно данным молекулярной генетики, наряду с несколькими вымершими родами Mecistops и Osteolaemus входят в состав подсемейства Osteolaeminae. Морфологические исследования сближают Mecistops с Crocodylus в пределах подсемейства Crocodylinae.

Филогения 
Кладограмма по молекулярно-генетическому анализу с использованием  данных, проведённому Hekkala et al., 2021:

Альтернативная кладограмма по морфологическому анализу Beatrice et al., 2021:

Примечания 

Крокодилы